El HNK Hajduk Split es uno de los equipos de fútbol de Croacia con más participaciones en torneos continentales del país, tantas como el GNK Dinamo Zagreb, incluso desde antes de la separación de Yugoslavia. Su primer torneo internacional fue la Copa Mitropa de 1927.

Su primera participación en torneos de la UEFA se dio en la Recopa de Europa 1967-68 en la que fueron eliminados en la primera ronda por el Tottenham Hotspur FC de Inglaterra y han disputado más de 150 partidos en los torneos organizados por la UEFA, aunque sin ganar títulos continentales.

Participaciones

Partidos

1- El partido originalmente terminó 2–0 a favor del Hajduk Split, pero más tarde le acreditaron la victoria 0–3 al Marseille por problemas con el sonido y posteriormente el Hajduk fue suspendido dos años de las competiciones europeas.

Por competición 

Fuente:

Récord Ante Países de Oposición

Récords Individuales
Más apariciones en competiciones de la UEFA:  Vedran Rožić (48)
Goleador en competiciones europeas:  Zlatko Vujović (16)

Referencias

Enlaces externos
Torneos Continentales

HNK Hajduk Split